Ілгіжяй I
 Ілгіжяй II
 Ілгіжяй III